Le concept de variation totale peut faire référence à plusieurs notions.

 En mathématiques :
 La variation totale d'une fonction.
La variation totale d'une mesure.
 La variation totale de population qui est un indicateur démographique.